

Architettura 
 Castello di Carona – castello che sorgeva a Fornovo di Taro (Italia)
 Miniere di Carona – miniere situate a Sellero (Italia)

Geografia

Italia 
 Carona – comune nella provincia di Bergamo (Lombardia)
 Roggia Carona – roggia nella provincia di Pavia (Lombardia)

Svizzera 
 Carona – ex comune ora quartiere di Lugano, città nel distretto di Lugano (Canton Ticino)